Сидорчу́к () — украинская фамилия.

Известные носители 
 Сидорчук, Алексей Юрьевич (род. 1949) — российский учёный, географ, доктор географических наук.
 Сидорчук, Роман Роальдович (род. 1967) — российский учёный, доктор экономических наук, Звание «Почётный работник сферы образования Российской Федерации» (приказ Министра образования и науки РФ № 373/к-н от 28.06.2022) :Категория:Почётные работники сферы образования Российской Федерации.
 Сидорчук, Вадим Васильевич (род. 1979) — украинский политический деятель.
  (род. 1951) — украинский политик.
 Сидорчук, Семён Юлианович (1882—1932) — русский архитектор.
 Сидорчук, Сергей Александрович (род. 1991) — украинский футболист, полузащитник.
 Сидорчук, Юрий Владимирович (1961—2014) — активист Евромайдана, Герой Украины.

См. также 
 Сидорук